AQO steht für:
 Alcoa Aircraft Operations (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft, Teil der Alcoa
 Llano Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Llano (Texas), Llano County, Texas

Abkürzung